«Бромид меди»:

 Бромид меди(I)
 Бромид меди(II)
 Бромид меди-калия